Charles de Chambrun peut désigner plusieurs membres de la famille Pineton de Chambrun :

 Charles de Chambrun (1827-1880), homme politique français ;
 Charles de Chambrun (1875-1952), diplomate et écrivain français ;
 Charles de Chambrun (1930-2010), homme politique français.